Hutang Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hutang Shuiku (reservoar i Kina, Jiangxi), 
 Hutang Shuiku (reservoar i Kina, Hainan), 

Robotskapade Kinaförgreningar